6-тонный танк M1917 (), также известный как «Форд-двухместный» — лёгкий танк США периода Первой мировой войны, вариант французского танка Рено FT. Производился серийно с октября 1918 года, общий выпуск составил 952 машины в нескольких вариантах. В Первой мировой войне эти машины принять участия не успели, однако использовались для учебно-тренировочных целей до конца 1930-х годов, а с началом Второй мировой войны многие из оставшихся M1917 были переданы Великобритании и Канаде, для использования в том же качестве.

Модификации 
Американская версия отличалась от FT-17 тем, что двигатель был заменен и несколько улучшен. Он был оснащен электрическим пускателем, передние колеса, которые ранее были сделаны из дерева, были заменены стальными колесами, а также была установлена ​​переборка, чтобы отделить моторный отсек от экипажа. В 1940 году 329 M1917 были переданы в Канаду, где они использовались для обучения во время Второй мировой войны.

В 1929 году была разработана улучшенная версия под названием M1917A1. Этот танк был немного длиннее, 5,28 м, и имел шестицилиндровый двигатель Франклин с воздушным охлаждением мощностью 100 л.с., который увеличил максимальную скорость до 16 км / ч.

 M1917 — базовый вариант, выпущено 952 единицы в четырёх вариантах:
 2 прототипа из неброневой стали
 374 танка с пушечным вооружением
 526 танков с пулемётным вооружением
 50 сигнальных танков, лишённых вооружения, с башней, заменённой на неподвижную рубку. Оборудовались радиостанцией и служили для управления линейными танками
 M1917A1 — улучшенный вариант с более мощным двигателем и скоростью 14,5 км/ч, а также рядом незначительных изменений. Переоборудовано 7 единиц из танков базового варианта.

Состоял на вооружении 
  США
  Великобритания
  Канада

Литература 
 R.P.Hunnicutt. Stuart. A history of the American Light Tank. — Presidio Press, 1992. ISBN 978-0-89141-462-9

Видео 
https://www.youtube.com/watch?v=Mv6Iyaghpes

Танки США
Лёгкие танки
Танки Первой мировой войны